Tassi ist der Familienname von

 Agostino Tassi (1578–1644), italienischer Maler
 Laura Tassi (* 1950), Schauspielerin

Siehe auch:
 Tassy